Каретный переулок:
 Каретный переулок (Одесса) — улица в Одессе.
Улицы в Москве
 Большой Каретный переулок
 Средний Каретный переулок
 Малый Каретный переулок См. также 
 Большой Каретный (песня) — песня Владимира Высоцкого, в которой упоминается Большой Каретный переулок.